

Codici 
 ELB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di El Banco San Bernad (Colombia)
 ELB – codice identificativo del VORTAC di Elba, radioassistenza per la navigazione aerea

Mineralogia 
 Elb – abbreviazione di elbaite

Note